

Падеріно — село, Далматовський район, Курганська область
 Падеріно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область